Suore di Sant'Anna, di Bangalore
 Suore di Sant'Anna, di Madras
 Suore di Sant'Anna, di Phirangipuram
 Suore di Sant'Anna, di Torino
 Suore di Sant'Anna di Lachine
 Suore di Sant'Anna di Tiruchirappalli